Mondo cane se poate referi la:

 Film
 1931 Mondo cane – film de montaj 
 1962 Mondo cane – film italian de regizorii Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, Paolo Cavara;
 1963 Mondo cane 2 – film italian de regizorii Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi
 1986 Mondo cane oggi - L'orrore continua – film italian 
 1988 Mondo cane 2000 - L'incredibile – film italian  
 2021 Mondocane – film italian de regizorul Alessandro Celli